Алекса́ндр Алекса́ндрович Королёв () — российский трубач, артист симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, АСО Московской филармонии и оркестра ансамбля народного танца под управлением Игоря Моисеева, Заслуженный артист России (1992).

Биография 
Александр Королёв окончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу Ильи Границкого в 1969 году, а в 1978 — музыкально-педагогический институт имени Гнесиных под руководством Тимофея Докшицера. С 1973 по 1981 год он играл в симфоническом оркестре Всесоюзного радио и Центрального телевидения, с 1981 по 1985 год — в оркестре ансамбля народного танца под управлением Игоря Моисеева. С 1985 года Королёв — артист симфонического оркестра Московской филармонии. В 1992 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Литература 
 

Академические музыканты России
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Музыканты Академического симфонического оркестра Московской филармонии